Honda viercilinder motorfietsen:
Honda CB 400 Four
Honda CB 400 Super Bol d'Or
Honda CB 400 Super Four SE
Honda CB 400 Super Four
Honda tweecilinder motorfietsen:
Honda CB 400 A Hondamatic
Honda CB 400 N
Honda CB 400 T
Honda CB 400 X
Honda eencilinder motorfiets:
Honda CB 400 Super Sport